Влади́мир Васи́льевич Мала́хов (род. 13 марта 1951, Свердловск (ныне Екатеринбург)) — советский и российский биолог, зоолог, морфолог и эмбриолог. Доктор биологических наук, академик РАН (2019), профессор и заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ.

Биография 
Окончил биолого-почвенный факультет МГУ в 1973 г., кафедру зоологии беспозвоночных, получив специальность биолога-зоолога.
Обучался в аспирантуре того же факультета при кафедре зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных. Ученик профессора К. В. Беклемишева.

В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию «История развития и жизненный цикл свободноживущей морской нематоды Pontonema vulgare (Bastian, 1865)», а в 1980 г. — докторскую «Анализ организации нематод и система первичнополостных червей».
В 1986 г. присвоено учёное звание профессора.
Область научных интересов: сравнительная анатомия беспозвоночных, эмбриология беспозвоночных, ультраструктура, филогения.

 1976—1980 — младший научный сотрудник кафедры зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных Биологического факультета МГУ;
 1980—1982 — старший научный сотрудник Института биологии развития им. Н. К. Кольцова АН СССР;
 1982—1985 — зав. лабораторией Института биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР (г. Владивосток);
 1985—по настоящее время — профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ.
в 1997 г. избран членом-корреспондентом РАН.
 С 2000 года заведует кафедрой зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ.
с 2010 по 2018 - зав. лабораторией "Биологии морских беспозвоночных" в Дальневосточном федеральном университете.
 в 2019 году избран академиком РАН.

Научная деятельность 
Научная деятельность охватывает все группы беспозвоночных животных от кишечнополостных до низших хордовых. Исследовал строение и развитие свободноживущих морских нематод, разработал новую систему первичнополостных червей, обосновал новый тип животного царства - тип Головохоботных червей (Cephalorhyncha). В 1977 г. разработал новую гипотезу происхождения хордовых как перевернутых животных, которая была подтверждена исследованиями по экспрессии гомеобоксных генов в конце XX века и стала парадигмой современной сравнительной анатомии. Впервые описал эмбриональное развитие морских двустворчатых моллюсков, включая коммерчески важные виды, такие как мидии, устрицы, гребешки (совместно с Л.А. Медведевой). Опубликовал цикл монографий посвященных строению, развитию, систематике и эволюции приапулид, киноринхов и волосатиков (совместно с А.В. Адриановым). Опубликовал первую монографию по строению бескишечных морских беспозвоночных из глубоководных гидротермальных оазисов Мирового океана - вестиментифер (совместно с С.В. Галкиным). Опубликовал циклы работ по эмбриологии и ультраструктуре круглых червей (совместно с С.Э. Спиридоновым и В.В. Юшиным), микроскопической анатомии и эмбриологии брахиопод и форонид (совместно с Т.В. Кузьминой и Е.Н. Темеревой),  сибоглинид (совместно с С.В. Галкиным, И.С. Попеляевым, Н.П. Карасевой и Н.Н. Римской-Корсаковой),  полухордовых и иглокожих (совместно с О.В. Ежовой), внутрипорошицевых (совместно с А.О. Борисановой), морских пауков (совместно с Е.В. Богомоловой), сипункулид (совместно с А.В. Адриановым и А.С. Майоровой), щетинкочелюстных (совместно с Т.Л. Березинской), работы по строению и развитию кораллов-цериантарий,  плоских червей, кольчатых червей,  ракообразных, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, асцидий, трихоплакса, общим проблемам сравнительной анатомии и эмбриологии беспозвоночных животных, истории науки. Показал, что бескишечные беспозвоночные-сибоглиниды могут служить организмами - индикаторами при поиске подводных месторождений нефти и газа в Мировом океане (совместно с Н.П. Карасевой, М.М. Ганцевичем, А.И. Обжировым и др.). Разработал современную систему животного царства, основанную на принципе эволюционной тетрады - сочетании методов сравнительной анатомии, биологии развития, палеонтологии и молекулярной филогенетики. Автор и соавтор 350 научных статей, 11 монографий и 1 учебника.

Педагогическая деятельность 
Начал преподавательскую деятельность в 1974 г. Читал лекции в МГУ им. М.В. Ломоносова, Дальневосточном университете (г. Владивосток), университете г. Кёльна (ФРГ). Лекционные курсы: "Зоология беспозвоночных", "Эмбриология беспозвоночных", "Сравнительная анатомия беспозвоночных", "Биология моря". Под руководством В.В. Малахова защищено 58 дипломных работ, 28 кандидатских и докторских диссертаций. Известные ученики: академик РАН А.В. Адрианов, член-корреспондент РАН В.В. Юшин, профессор РАН Е.Н. Темерева, доктор биологических наук С.Э. Спиридонов.

Научно-организационная деятельность 
Главный редактор журнала «Зоология беспозвоночных», член редколлегий журналов «Природа» и "Биология моря", ранее, «Вопросов истории естествознания и техники». Член программных комитетов всероссийских и международных конференций, например, 4-го Международного конгресса по морфологии беспозвоночных (2017 г.), 10-й Европейской конференции по иглокожим, председатель организационного комитета Всероссийской конференции "Зоология беспозвоночных - новый век" (2018 г.) и др.

Просветительская деятельность 
Автор публикаций в научно-популярных журналах "Природа", "Соросовский образовательный журнал", "В мире науки", "Экология и жизнь", "Земля и Вселенная", "Физика - 1 сентября" и др., журналах "Огонек", "Столица С", газете "Московская правда". Неоднократно участвовал в телевизионных программах "Гордон (Диалоги)", "В мире животных", "Большая наука", программах ОТР "Сегодня в России" и др., программах радиостанций "Радио России," "Серебряный дождь", "Свобода". Ежегодно выступает с лекциями в рамках Фестиваля науки в МГУ, в образовательном центре "Сириус" и др.

Премии, награды, отличия 
 Премия Ленинского комсомола ЦК ВЛКСМ (1984) за работу «Строение, развитие и филогения первичнополостных червей»;
 Премия им. Д. А. Сабинина биологического факультета МГУ (1993) за работу «Эмбриональное развитие двустворчатых моллюсков в норме и при воздействии тяжелых металлов» (совместно с Л.А. Медведевой);
 Премия им. академика А. В. Иванова Санкт-Петербургского научного центра РАН (1994) за работу «Киноринхи» (совместно с А.В. Адриановым).
 Грант Министерства образования и науки РФ в размере 150 млн.руб. на создание современной биологической лаборатории совместно с Дальневосточным государственным университетом.
  (2017)
Премия РАН им. А.О. Ковалевского (2018) за работу "Исследования по сравнительной эмбриологии, морфологии и филогении форонид" (совместно с Е.Н. Темеревой)
Правительственная награда - медаль ордена "За заслуги перед отечеством".

Виды, названные в честь В.В. Малахова 
 Cerianthus malakhovi Molodtsova, 2001
 Echinoderes malakhovi Adrianov, 1999
Loxosomella malakhovi Borisanova & Chernyshev, 2017
 Malakhovia chernobyli Tchesunov & Gagarin, 1999
 Oscarella malakhovi Ereskovsky, 2006
 Phoronopsis malakhovi Temereva, 2000
 Thalassema malakhovi Popkov, 1992

Публикации 
Всего 350 публикаций, из них 11 монографий и 1 учебник.

 
Малахов В.В. Загадочные группы морских беспозвоночных. Трихоплакс, ортонектиды, дициемиды, губки. М.: Издательство МГУ. 1990. 144 с.
Малахов В.В., Медведева Л.А. Эмбриональное развитие двустворчатых моллюсков в норме и при воздействии тяжелых металлов. М.: Наука. 1993. 134 с.
Malakhov V.V. Nematodes. Structure, development, classification, phylogeny (ed. W. Duane Hope). Washington and London: Smithsonian Institution Press. 1994. 286 p.
Адрианов А.В., Малахов В.В. Киноринхи: строение, развитие, филогения и система. М.: Наука. 1994. 260 с.
Малахов В.В., Адрианов А.В. Головохоботные (Cephalorhyncha) - новый тип животного царства. М.: КМК Scientific Press. 1995. 199 с.
Адрианов А.В., Малахов В.В. Приапулиды (Priapulida): строение, развитие, филогения и система. 1996. Москва. KMK Scientific Press Ltd. 262 с.
Малахов В.В., Галкин С.В. Вестиментиферы - бескишечные беспозвоночные морских глубин. М.: КМК Ltd. 1998. 204 с.
Адрианов, А.В., Малахов В.В. "Головохоботные черви (Cephalorhyncha) Мирового океана (Определитель морской фауны)". М.: КМК. 1999. 328 с.
Малахов В.В. «Пока горит свеча…». Очерки по истории кафедры зоологии беспозвоночных Московского государственного университета. Издание 2-е, дополненное. М.: КМК. 2006. 153 с.
Дзержинский Ф. Я, Васильев Б. Д., Малахов В. В. Зоология позвоночных. М.: Издательство Академия. 2013.  465 с.
Малахов В.В. Проблема основного плана строения в различных группах вторичноротых животных // Журнал общей биологии. 1977. Т. 38. N 4 С. 485-499.
Малахов В.В. Cephalorhyncha - новый тип животного царства, объединяющий Priapulida, Kinorhyncha и Gordiacea и система первичнополостных червей// Зоологический журнал. 1980. Т. 59. Вып. 4. С. 485-499.
Малахов В.В.  Новый взгляд на происхождение хордовых // Природа. 1982. N 5. С. 12-19.
Малахов В.В. Происхождение билатерально-симметричных животных (Bilateria) // Журнал общей биологии. 2004. Т. 65. № 5. С.371-388.
Малахов В.В. Революция в зоологии: новая система билатерий // Природа. 2009. №3. С.40-54.
Малахов В.В. Революция в зоологии: Новые представления о системе и филогении многоклеточных животных // Вестник Российской академии наук, 2013, том 83, №3, с.210-215.
Карасева Н.П., Ганцевич М.М., Обжиров А.И., Шакиров Р.Б., Старовойтов А.В., Смирнов Р.В., Малахов В.В. Сибоглиниды (Annelida, Siboglinidae) как возможные индикаторы углеводородов на примере Охотского моря // Доклады Академии наук, издательство Наука (М.), 2019, том 486, № 1, с.127-130.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на сайте Биография.ру
 [www.famous-scientists.ru/985/ На сайте «Ученые России»]
 
 В. В. Малахов — научные работы в системе Истина МГУ

Биологи СССР
Биологи России
Зоологи СССР
Зоологи России
Заслуженные профессора МГУ
Лауреаты премии имени А. О. Ковалевского
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Сотрудники ИБР РАН